Orthion är ett släkte av violväxter. Orthion ingår i familjen violväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Violväxter
Orthion